Антикритика — возражение автора произведения или его сторонников в ответ на критику, опровержение критики.

В некоторых случаях антикритика направлена против похвалы, которую автор или его сторонник считают необоснованной или неуместной. В частности, Валерий Брюсов пишет открытое письмо Андрею Белому, «В защиту от одной похвалы», в котором отвечает на статью Белого в журнале «Апокалипсис в русской поэзии», где тот хвалит произведение Брюсова «Муза» и ставит автора в один ряд с Некрасовым, Тютчевым, Фетом, Соловьёвым и Блоком. На что Брюсов отвечает:

Антикритика — вид полемики, которая неизменно сопровождает любое новое литературное течение. Это необходимо со стороны авторов для того, чтобы исправить возможные ошибки или неверную методологию критиков.

Своеобразие антикритики:

 всегда основывается исключительно на том материале, который оценивался критикой;
 не расширяет тему обсуждения;
 не переводит дискуссию в более общее поле значений.

Классический пример антикритики — литературные заметки Пушкина. В отдельных случаях дискуссия, начавшаяся с антикритики, со временем утрачивает этот характер. Примером этого могут служить разногласия между классиками и романтиками во взглядах на произведения Шекспира, что впоследствии привело к появлению полемики, вышедшей за рамки антикритики и касающейся принципиальных различий между такими течениями как классицизм и романтизм.

Примечания

Литература 
 
 Толковый словарь Д. Н. Ушакова
 «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Чудинов А. Н., 1910
 «Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней». Михельсон А. Д., 1865

Литературоведение